Indonesië
 Warureja (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Warureja (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java